Social dygnsvård kan syfta på:
Familjehem
Hem för vård eller boende (även kallat HVB-hem)
Statens institutionsstyrelses typer:
Ungdomshem
Särskilda ungdomshem